Образ Владимира Зеленского в качестве клоуна возник в 2019 году в ходе избирательной кампании президентских выборов на Украине. Зеленский получил оскорбительное прозвище «клоун» (в частности, прозвище «кровавый клоун») из-за своей прошлой актёрской деятельности. До своего избрания на пост президента Украины комик Владимир Зеленский с юношеских лет активно участвовал в КВН, различных юмористических шоу. Спустя время он исполнил роль президента Украины Василия Голобородько в комедийном сериале «Слуга народа».

Критики и политические соперники Зеленского часто пытались заклеймить его как клоуна, который не подходит для занятия должности президента. До избрания главой украинского государства он наряжался на сцену в шутовских костюмах, исполнял песенно-танцевальные номера и в роли Василия Голобородько, согласно сюжету, упал в нетрезвом виде в бассейн после встречи с главой МВФ.

Использование в предвыборной кампании 

Будучи актёром, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский часто играл неуклюжих персонажей, и этот публичный образ пытались использовать против Зеленского как политика во время избирательной кампании 2019 года. Его главный соперник Пётр Порошенко и его сторонники утверждали, что «клоун» Зеленский является медийным персонажем, которого использовали некие влиятельные силы для захвата власти на Украине. Называя себя «Зе», он проводил свою избирательную кампанию в основном через сообщения в социальных сетях и гастролируя по стране со своими комедийными шоу. Вместо содержательных сообщений Зеленский предложил стёб и насмешки.

Апеллируя к профессиональной деятельности Зеленского как комика и актёра, команда Петра Порошенко распространяла посты в Интернете, дискредитирующие комика. В случае с Владимиром Зеленским реклама и визуальные образы о нём часто изображали его клоуном, или несерьёзным, или недостаточно подготовленным для занятия президентского поста. Порошенко значительно постарался изобразить Зеленского не только как клоуна, наркомана, но также как непатриотическую русскоязычную марионетку олигарха Игоря Коломойского и даже президента России Владимира Путина. Внешнеполитический обозреватель журнала «Новое время» Иван Яковина отметил, что команда Порошенко считала, что Зеленский не достоин президентского кресла, так как она видела в нём «клоуна из телешоу» и делала всё, чтобы он потерпел неудачу.

7 января 2019 года в интервью «Украинской правде» Зеленский заявил, что 1 апреля — «офигенная» дата для победы «клоуна». На вопрос от издания, обижается ли он, когда его называют клоуном, кандидат в президенты ответил: «Нас 40 млн, тогда надо всем обижаться».

Когда Зеленского обвинили в том, что он клоун, а не серьёзный кандидат, актёр с гордостью с этим согласился, опубликовав в Instagram видеоселфи с наложенным на его лицо круглым красным носом. В феврале 2019 года комик запустил в социальных сетях новый челлендж — «Я клоун». В опубликованном видео Зеленский заявил, что его объявили клоуном после того, как он «замахнулся на вотчину наших элит и пошёл в президенты Украины». Актёр заявил: «Я клоун и я этим очень горжусь». Как отметил Зеленский, он уверен, что не один в стране, поэтому он и его команда запускают приложение #яклоун и просят украинцев рассказать, что делает их клоунами. Кандидат в президенты попросил украинцев назвать свои имена, зарплаты, стипендии. Причины «быть» клоуном варьировались от низких зарплат до борьбы с коррупцией в их повседневной жизни. Зеленский предложил использовать приложение всем, кто не связан с политикой. В тот же день сотни украинских пользователей Facebook выложили свои видео с фильтром «красный нос».

Украинская журналистка Алиса Сопова в колонке для The New York Times высказала мнение, что Украине, возможно, будет лучше с клоуном в качестве президента, так как «абсурдные выборы» на Украине могут «хорошо обернуться для её народа». Сопова отметила, что «неповиновение» Зеленского в виде записанного им видеообращения «оказалось триумфальным». Адам Гопник из The New Yorker пишет, что Зеленский уникален потому, что до того, как он стал президентом, он был не просто актёром, как Рональд Рейган и прочие, а «комиком, клоуном». Обозреватель отмечает, что «нежелание вести себя по-взрослому взбесило оппонентов Зеленского так же, как Граучо Маркс взбесил своих политических противников во Фредонии, в „Утином супе“, своей несерьёзностью». Журнал The Economist отмечает, что если предшественник Зеленского Пётр Порошенко носил военную форму и проводил кампанию под лозунгом «Армия, язык, вера», то Зеленский записал видео с клоунским красным носом, месседж которого «был серьёзным: они [власти] обманывали людей», а сам комик «был честен». Издание «Медуза» отмечает, что Зеленский смог выступить против политического «цирка уродов», представив себя в качестве «доброго клоуна», и победить на выборах.

В марте Зеленский в интервью сообщил, что к слову «клоун» по отношению к нему он привык, а «комик» ему кажется безобидным.

3 апреля на YouTube-канале Зеленского вышло видеообращение к Порошенко, где он заявил: «В знак уважения как минимум до трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

Использование в пропаганде 
Прозвище «клоун» по отношению к Зеленскому неоднократно использовалось в российских государственных СМИ, телеканалах и Telegram-каналах в качестве оскорбительного или уничижительного обозначения политика (например в политическом ток-шоу «60 минут» его назвали «злым клоуном»). Издание «Медуза» отмечает, что российская пропаганда в разных обстоятельствах представляет Зеленского «традиционным клоуном» — некомпетентным, нелепым и никчёмным, — а затем «кровавым клоуном» — расчётливым и ловким злодеем.

В апреле 2019 года, во время предвыборной кампании на Украине, российский политолог Юлий Нисневич отметил, что официальной риторики российских властей по отношению к Владимиру Зеленскому пока нет. Спустя время Зеленского стали высмеивать как клоуна, занимающегося политикой и ставшего «марионеткой» Запада.

В марте 2022 года профессор интернет-исследований Оксфордского университета Фил Ховард заявил газете The Washington Post, что сообщения, выставляющие президента Украины Владимира Зеленского в пренебрежительном свете, приобрели известность. В течение недели, предшествовавшей началу вторжения, на повестке дня также были новости, в унизительном ключе разоблачающие украинского президента. В этот момент на него сместился акцент с прежних заявлений о политической нестабильности на Украине. Зеленского стали выставлять «клоуном, шутом, который ведёт свою страну к концу».

С тех пор, как Россия начала вторжение на Украину, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев регулярно называет руководство Украины клоунами. Политик резко критиковал Украину в социальных сетях, называя Владимира Зеленского клоуном. Например в августе 2022 года Медведев назвал Зеленского «главным клоуном Украины» за то, что тот «предложил привлечь к ответственности всё население России». Также, среди прочего, 13 декабря зампред Совбеза РФ назвал президента Украины «упоротым кровавым клоуном». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также называл Зеленского клоуном.

После визита Зеленского в США в декабре 2022 года российские государственные СМИ и пропагандисты, принижая значение дипломатической поездки, посчитали украинского президентом «жалким актёришкой», «клоуном», который отправился на гастроли.

Анализ 
Прозвище «клоун» — номинация, то есть способ обозначения персоны, явления, процесса. Кандидат экономических наук И. В. Жежко-Браун отмечает, что конкуренты Зеленского по выборной кампании пытались внушить избирателям, что Зеленский — «клоун», «шут», «актёришка». В качестве украинского примера использования приёма «навешивания ярлыков» исследовательницы В. И. Абакумова, Л. В. Слинченко приводят ярлыки в отношении Зеленского — «клоун», а также «марионетка Коломойского», «агент Кремля», «сепаратист».

Производные от прозвища: «кровавый клоун» и «кровавый комик» (по аналогии с «кровавым пастором» (Александр Турчинов) и «кровавым кондитером» (Пётр Порошенко)), «злой клоун», «коксовый клоун», «зелёный клоун», «бенин клоун» (подразумевает зависимость от Игоря Коломойского) и прочие.

Реакция официальных лиц 
В январе 2019 года народный депутат Украины Алексей Гончаренко от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» заявил: «Мы потеряли хорошего клоуна и получили плохого политика, представляющего интересы олигархов. Ещё один».

По словам первой леди Елены Зеленской, её супруг Владимир Зеленский до избрания президентом был комиком, но не клоуном, так как это совершенно другая профессия. Первая леди также отметила, что «люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию».

В июне 2021 года внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович отметил, что те, кто считает Зеленского клоуном, — сами клоуны, поскольку клоун «никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно „ворам в законе“ и одновременно Путину».

Примечания

Литература 
 

Уничижительные обозначения людей
Владимир Зеленский в массовой культуре
Президентские выборы на Украине
Выборы 2019 года на Украине
Пропаганда в России во время российско-украинской войны
Пропаганда на Украине
Клоуны